Wieland, német családnév
 Villány elnevezése a helyi német kisebbség nyelvén
egyéb
8108 Wieland a Naprendszer kisbolygóövében található aszteroida